Demokratiindex () är ett index som sammanställs av The Economist genom dess dotterföretag Economist Intelligence Unit, vilka mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Varje land tilldelas utifrån en sammanvägning av olika kriterier en poäng mellan 0 (lägst möjligt) och 10 (högst möjligt).

Enligt detta index, från 2022, var Norge det mest demokratiska landet med totalt 9,81 poäng, medan Afghanistan klassas som en av ett antal auktoritära regimer och hamnade sist med sina 0,32 poäng. Nya Zeeland med 9,61 poäng var på andra plats, Island med 9,52 var på tredje plats och Sverige var på fjärde plats med 9,39 poäng. Listan hade totalt 167 länder.

Beräkning & faktorer 
60 olika kriterier ligger till grund för poängsättning av länderna. Varje kriterie ger mellan 0 och 1 poäng i utvärderingen. I flera fall används utfall i World Values Survey för poängsättning. 

Kriterierna är grupperade i huvudkategorier. För varje huvudkategori sammanvägs resultatet i kriterieutvärderingen till en kategoripoäng. I varje huvudkategori erhåller varje land en kategoripoäng mellan 0 och 10. 

Demokratiindex är ett genomsnitt av varje lands kategoripoäng i de fem huvudkategorierna. 

De 60 kriterierna grupperas i följande huvudkategorier:
valprocess och pluralism - innebärande hur fria och rättvisa allmänna val är, allmän rösträtt, transparent finansiering av politiska partier, frihet för envar att engagera sig politiskt
medborgerliga rättigheter - vilka grundläggande fri- och rättigheter tillförsäkras medborgarna, pressfrihet, avsaknad av diskriminering
styrets funktionalitet - fungerande maktdelning, suveränitet och självständighet, avsaknad av korruption, transparens i beslutsfattande och processer, allmänhetens tilltro till styret och politiska partier
politiskt deltagande - i vilken utsträckning medborgarna kan ta del av och påverka samhällsfrågor och gör det
politisk kultur - medborgarnas attityder och värderingar i fråga om politik.

Demokratiindexet, avrundat till två decimaler, bestämmer klassificeringen av landet, enligt följande:
Fullvärdiga demokratier — 8,01 till 10,00 poäng.
Demokratier med anmärkningar — 6,01 till 8,00 poäng.
Hybridregimer — 4,01 till 6,00 poäng.
Auktoritära regimer — 0,00 till 4,00 poäng.

Fullständig lista över länder (2022)

Ej beräknade

Se även 
 Freedom House
 Gender-related development index
 Human Development Index
 Jämställdhetsindex
 Korruptionsindex

Referenser 

Demokrati
Listor över länder